Leuliisinea är ett släkte av svampar. Leuliisinea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leuliisinea